Улица Ленинского Комсомола — название ряда улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР, этимологически связанное с Комсомолом.

Беларусь 
 Улица Ленинского Комсомола — улица в Солигорске.

Россия 
 Улица Ленинского Комсомола — улица в Абакане.
 Улица Ленинского Комсомола — улица в Волгореченске.
 Улица Ленинского Комсомола — улица в Орске.
 Улица Ленинского Комсомола — улица в Рязани.
 Улица Ленинского Комсомола — улица в Серпухове.
 Улица Ленинского Комсомола — улица в Сосновоборске.
 Улица Ленинского Комсомола — улица в Чебоксарах.

См. также 
 Комсомольская улица
 Парк имени Ленинского Комсомола
 Проспект Ленинского Комсомола
 Театр имени Ленинского Комсомола
 Улица Комсомола
 Улица 20 лет ВЛКСМ
 Улица 30 лет ВЛКСМ
 Улица 40 лет ВЛКСМ
 Улица 50 лет ВЛКСМ
 Улица 50-летия Ленинского Комсомола
 Улица 60 лет ВЛКСМ
 Улица 65 лет ВЛКСМ
 улица 70 лет ВЛКСМ